Первая лига 1962/1963 () — 29-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 12 августа 1962 года и закончился 19 июня 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1962/1963 на rsssf.com 

1962/1963
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1962 году
Спорт в Польше в 1963 году